Bobrovský ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Bobrovský (* 1945), tschechoslowakischer Basketballspieler
 Zdeněk Bobrovský (1933–2014), tschechoslowakischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Bobrowski